Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1982 года прошёл 30 — 31 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях приняли участие 26 конькобежцев из 10 стран. Чемпионом Европы стал швед Томас Густафсон, призёрами — норвежец Рольф Фальк-Ларссен и представитель Нидерландов Хилберт ван дер Дёйм.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 DQ =дисквалифицирован

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1982 год в конькобежном спорте
Январь 1982 года
Спорт в Норвегии в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1982 году
Чемпионаты Европы в Норвегии